Локвуд има више значења:
 Локвуд (Калифорнија)
 Локвуд (Монтана)
 Локвуд (Мисури)